Laha jezik može označavati:
Laha (austronezijski jezik), jezik na otoku Ambon u Indoneziji.
Laha (kadai jezik), tai-kadai jezik u Vijetnamu.